Cet article présente la liste des villes du Salvador.

Villes du Salvador de plus de 20 000 habitants.

Références

Annexes

Liens externes 

 Direction générale des statistiques et des recensements
 Corporation de municipalités 

 
Salvador
ville